Basswood Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Basswood Island (New York)
 Basswood Island (Wisconsin)